Новый Быт — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области России. Входит в состав Александрово-Гайского муниципального образования.

История 
Основан в 1974 г.

Население

Примечания 

Населённые пункты Александрово-Гайского района